est la formule brute de plusieurs isomères.

 Heptose
 Cétose
 alloheptulose
 idoheptulose, numéro CAS 
 mannoheptulose, numéro CAS ,  (D)
 sédoheptulose, numéro CAS  (D)
 taloheptulose, numéro CAS 
 Aldose
 glucoheptose, numéro CAS ,  (D)
 gannoheptose, numéro CAS  (D)
 L-glycéro-D-manno-heptose, numéro CAS